Klemola peut désigner :

 Arnold R. Klemola, astronome américain ;

 68P/Klemola, comète découverte par Arnold R. Klemola ;
 , astéroïde nommé à la fois d'après Irja Klemola et Arnold R. Klemola.